Previš est un toponyme qui peut désigner :
Previš, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Previš, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Šavnik.